В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Мекленберг ():
 округ '''Мекленберг''' — штат Виргиния
 округ '''Мекленберг''' — штат Северная Каролина